Респу́бліка А́льба — короткочасна держава, що існувала з 10 жовтня до 2 листопада 1944 року в Альбі (північна Італія), як місцева форма супротиву проти італійського фашизму під час Другої світової війни. Вона була названа на честь наполеонівської Республіки Альба, яка існувала в кінці XVIII сторіччя в П'ємонті.

Посилання 
 Інформація про Республіку Альба на сайті, присвяченому Руху Опору в Італії 

Держави і території, засновані 1944
Колишні новітні держави Італії
Колишні республіки
Короткочасні держави
Італія в Другій світовій війні
Рух Опору в Італії
Альба
Держави і території, зникли 1944